Gaius Asinius Pollio I, Romeins politicus, militair en gelegenheidsauteur; consul in 40 v.Chr., 
Gaius Asinius Pollio II, een kleinzoon van de eerste, consul in 23 v.Chr.,